Guo kan syfta på:

 Guo – ett kinesiskt efternamn
 Guo (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Guo (gunstling) (död 300), en kinesisk gunstling
 Guo (Renzong) (1012–1035), en kinesisk kejsarinna
 Guo (Zhenzong) (975–1007), en kinesisk kejsarinna
 Zhu Guo (1985–), en kinesisk taekwondoutövare

Geografi

Liberia
 Guo Mountain – ett berg i regionen Grand Bassa County

Se även 
 Guo He – flera vattendrag i Kina
 Guo Qu – flera vattendrag i Kina
 Guo Yu – flera öar